

Sigle 
 Demilitarized zone – zona demilitarizzata, ovvero un'area dove le attività militari sono interdette, solitamente sita su una linea di confine tra due Stati in guerra.

Fumetti 
  DMZ – fumetto pubblicato dalla Vertigo e realizzato da Riccardo Burchielli e Brian Wood

Informatica 
 DMZ – demilitarized zone, segmento isolato di LAN

Musica 
 DMZ, gruppo musicale punk rock di Boston
 D.M.Z. – album discografico dei Resurrection Band del 1982